Guy Melamed ist der Name folgender Personen:

* Guy Melamed (Fußballspieler, 1979) (* 1979), israelischer Fußballspieler 
 Guy Melamed (Fußballspieler, 1992) (* 1992), israelischer Fußballspieler